Selles (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Selles (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Selles (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Selles (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais